CVN steht für:
 einen nuklearangetriebenen Flugzeugträger der US Navy, siehe Kennungen der US-Navy-Flugzeugträger
 Chinese VLBI Network, ein Teil des chinesischen Deep-Space-Netzwerks und des Europäischen VLBI Netzwerks (EVN).
 Card Verification Number, die Kartenprüfnummer von Kreditkarten, siehe Card Validation Code

CVn ist die Abkürzung für:
 das Sternbild Jagdhunde (lat. Canes Venatici), siehe Jagdhunde (Sternbild)

cvn steht für:
 Valle-Nacional-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CVN